Аэропорт Барра (, )  — уникальный аэропорт с песчаными взлётно-посадочными полосами для самолётов с укороченными взлётно-посадочными характеристиками. Входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Расположен на берегу широкой бухты Трай Мор () на северной оконечности острова Барра, Внешние Гебриды, Шотландия.

Единственный аэропорт в мире на побережье моря с тремя песчаными ВПП. Законцовки ВПП отмечены деревянными заборами. Прилив прерывает работу аэропорта, скрывая его под водой. Возможны экстренные вылеты и прилёты ночью (выставляются световые отметки центральной линии ВПП и световозвращающие полоски). Впрочем, аэродром не сертифицирован для использования ночью.

Основной (если не единственный) тип воздушного судна, обслуживающий этот аэропорт — Twin Otter.

Регулярные рейсы 
 Flybe
 Logan Air (Бенбекула, Глазго)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница аэропорта 

Аэропорты Шотландии
Внешние Гебриды